Aquarela Brasileira 6 é o sexto repertório do disco de Emílio Santiago, lançado em julho de 1993.

Faixas 
Tá tudo errado (Gilson, Carlos Colla)
Mentiras (Adriana Calcanhoto)
Se (Djavan)
Copacabana (Alberto Ribeiro, João de Barro)
Copacabana de sempre (Roberto Menescal-Ronaldo Bôscoli)
Conselho (O. Guilherme, Denis Brean)
Franqueza (Denis Brean-O. Guilherme)
Essa fase do amor (Samuel Santana, Altay Veloso)
Bilhete (Vitor Martins, Ivan Lins)
Começar de novo (Ivan Lins-Vitor Martins)
Eu não existo sem você (Tom Jobim, Vinicius de Moraes)
Se todos fossem iguais a você (Tom Jobim-Vinicius de Moraes)
Peguei um Ita no norte (GRES Acadêmicos do Salgueiro (Dema Chagas, Guracy, Bala, Arizão, Celso Trindade)
Flamboyant (Paulo César Feital, J. Maranhão)
Tudo que se quer [All I ask of you] (A.L.Webber, Stilgoe, Hart)
 Tanto que aprendi de amor (Fátima Guedes)
Quando o amor acontece (João Bosco-Abel Silva)
Retrato em branco e preto (Chico Buarque, Tom Jobim)
O que será (À flor da terra) (Chico Buarque)
Detalhes (Erasmo Carlos, Roberto Carlos)
Emoções (Roberto Carlos-Erasmo Carlos)

Álbuns de 1993
Álbuns de música popular brasileira
Álbuns em língua portuguesa